Сокращение LDH может означать:
 Лактатдегидрогеназа () — фермент, присутствующий в большинстве животных и растений и в других организмах; её концентрация — один из параметров, измеряемых при клиническом анализе крови.
 Лига за права человека (Франция) ().
 LDH — код IATA для аэропорта острова Лорд-Хау (Австралия).